Condor Atlético Empreendimentos Esportivos Ltda. é uma agremiação esportiva da cidade de Queimados, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 11 de maio de 2005.

História 

Estreia em 2006 na Terceira Divisão de Profissionais do Rio de Janeiro, se classificando em segundo lugar em sua chave, sendo superado apenas pelo Japeri Esporte Clube. Na fase seguinte é eliminado pelo Floresta Atlético Clube, não conseguindo portanto o acesso à Segunda Divisão.

Em 2007, se licencia das atividades de âmbito profissional, retornando em 2008 à mesma divisão, sendo eliminado precocemente na primeira fase, ao ficar em penúltimo em sua chave, à frente somente do Esporte Clube Nova Cidade. Contudo, ainda em 2007 participa da categoria de Juniores do Campeonato Estadual da Terceira Divisão, sagrando-se campeão ao vencer na final o Sendas Pão de Açúcar Esporte Clube.

Em 2009, se licencia novamente dos campeonatos profissionais promovidos pela FFERJ. É presidido pelo coronel Jorge Luiz Cardoso da Silva.

Em 2010, não retorna ao futebol profissional, mantendo-se licenciado, mas representa o Futuro Bem Próximo Atlético Clube no Torneio Otávio Pinto Guimarães. Participa também dos campeonatos promovidos pela Liga Desportiva de Nova Iguaçu.

Em 2011, retorno ao profissionalismo ao disputar o Campeonato Estadual da Série C do Rio de Janeiro. Disputa a primeira fase no Grupo "C", mas não consegue se habilitar à segunda fase. Se classificam nessa chave América-TR, Serrano Foot Ball Club e Centro Esportivo Yasmin, ficando também o Villa Rio Esporte Clube de fora.

Sagra-se vice-campeão do Torneio de Verão, categoria Juvenil, ao perder a final para o Unidos do Cobrex. Na categoria de Juniores é derrotado na final pelo Aliados/Olé em jogo válido pela Taça Cidade. Ambos os torneios foram promovidos pela Liga de Desportos de Nova Iguaçu.

Em 2012, também não consegue passar da primeira fase do Campeonato Estadual da Série C. O time participou do Grupo "B", que classificou São Pedro Atlético Clube, Serrano Foot Ball Club foi o segundo, o América de Três Rios o terceiro e o Grêmio Mangaratibense, o quarto e último habilitado.

Títulos

Categorias de Base

Juniores 
 Campeonato Carioca - Série B2: (2007)
 Taça Cidade Nova Iguaçu: (2006)
 Vice-campeão da Taça Cidade da Liga de Nova Iguaçu: (2011)

Juvenil 
 Liga de Desportos de Queimados: (2006) e (2007)
 Torneio de Verão de Nova Iguaçu: (2007)
 Vice-campeão do Torneio de Verão de Nova Iguaçu: (2004) e (2011)
 Vice-campeão do Campeonato Iguaçuano: (2005)
 Campeão da Rio Copa Jorge Fontes: (2015)

Infantil 
 Campeão da Liga de Desportos de Queimados: (2007)
 Campeão da Taça Cidade de Futebol da Liga de Desportos de Queimados: (2008)

Mirim 
 Vice-campeão da Taça Cidade de Futebol da Liga de Desportos de Queimados: (2006)

Estatísticas

Participações

Ver também

Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Carioca de Futebol
Clubes brasileiros de futebol

Esporte de Queimados
Clubes de futebol fundados em 2005